Карамышево — село в Черемшанском районе республики Татарстан.

Село в Черемшанском районе, на реке Сульча (лев. приток р. Б. Каменка), в 29 км к северу от села Черемшан. На 2002 год — 381 жителей (татары). Полеводство, скот-во. Средняя школа, дом культуры, библиотека. Мечеть. Основано в XVIII в. В XVIII — 1-й пол. XIX вв. жители относились к категории гос. крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, красильно-набивным промыслом. В нач. XX в. в К. функционировали мечеть, мектеб, крупообдирка, 5 мелочных лавок. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1200 дес.

История 
В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Карамышево 1-го стана Чистопольского уезда Казанской губернии. Располагалась при безымянном ключе, по левую сторону торгового тракта из Чистополя в Бугульму, в 70 верстах от уездного города Чистополя и в 24 верстах от становой квартиры в казённом пригороде Новошешминске. В деревне, в 128 дворах жили 814 человек (387 мужчин и 427 женщин), была мечеть.

До 1920 село входило в Кутеминскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии. С 1920 — в составе Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930 — в Первомайском, с 1.2.1963 — в Лениногорском, с 12.1.1965 — в Черемшанском р-нах.

Число жит.: в 1782 — 74 души муж. пола; в 1859—676, в 1897—1305, в 1908—1543, в 1920—1559, в 1926—1000, в 1949—650, в 1958—589, в 1970—687, в 1979—551, в 1989—390 чел.

В 1850 году историк К. Иванин обнаружил и описал древний, булгарского периода оборонительный вал между деревнями Нижняя Каменка и Ивашкино. Возможно, сделал тогда предложение К. Иванин, вал проходил и через Карамышево. Само поселение Карамышево автор считал древним сторожевым пунктом.

Казанский историк Н. И. Золотнинский позднее само название поселения — Карамышево — возводил от тюркского «кара» — смотреть (сторожить, караулить), а поселение относил к караульному пункту. Древнее городище между Ивашкино и Нижней Каменкой. Все это описано в книге первого казанского археолога М. С. Шкилевского. «Древние города Казанской губернии», Казань, 1877 год.

В 1970 году уже советский археолог Р. Г. Фархутдинов решил проверить эти данные дореволюционных историков. Древний вал, названный карамышевским, советский археолог нашел в одном километре к юго и юго-востоку от села Карамышево. Длина вала — 8780 метров, тянется он к селу Ивашкино. Кутема с её древним городищем остается несколько в стороне. Ниже по реке Шешма, но уже вне пределов Черемшанского района, есть лишь два точно таких же вала, сориентированных перпендикулярно к реке.

Крепости в Ивашкино, Кутеме, система оборонительных валов вдоль реки Шешма (есть предположение, что точно такой же вал был и в районе села Шешминка, позднее оформленный в Закамскую укрепленную линию) — все это говорит о том, что в этом районе проходила глубокоэшелонированная оборона древних булгар против монголов. Эти оборонительные сооружения видел летом 1236 года, за несколько дней до нашествия монголов, венгерский монах Юлиан, разыскивающий здесь своих предков.

Примечания

Литература

Ссылки 

Населённые пункты Черемшанского района